Por «avenida de la Libertad» o «avenida Libertad» pueden conocerse las siguientes vías:
la avenida de la Libertad de la ciudad española de Alcorcón;
la avenida de la Libertad de la ciudad española de Baracaldo;
la avenida de la Libertad de la ciudad española de Castro-Urdiales;
la avenida Libertad de la ciudad chilena de Chillán;
la avenida de la Libertad de la ciudad española de Murcia;
la avenida de la Libertad de la ciudad española de San Sebastián; y
la avenida Libertad de la ciudad chilena de Viña del Mar.